Безлю́довка () — посёлок городского типа, Безлюдовский поселковый совет, Харьковский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Безлюдовского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Безлюдовка находится на левом берегу реки Уды (бассейн Северского Донца) и на обоих берегах речки Студенок. 

На севере примыкает к южной границе города Харькова, 
в 3 км на северо-запад расположен харьковский исторический район Жихарь; 
в 4 км на юг расположен пгт Васищево, 
в 1 км на юго-запад — пгт Хорошево. 
В пойме речки Уды между Хорошевым и Безлюдовкой расположено урочище Кривая Лука.

В посёлке расположено несколько больших песчаных карьеров, заполненных водой, в частности: Подборовское озеро, Нагорьевское озеро и озеро Коваленки. Также через посёлок протекают несколько рек: р. Уды, р. Студенок, р. Броды (к северу от Подборовки; впадает в озеро Новый Лиман), Черкасский ручей (в нач. ул. Огородней), р. Бабаи (к северу от Панского бора); в 5 км к северу от посёлка протекает река Жихорец.

Происхождение названия 
Топоним «Безлюдовка» — название-прилагательное, показывающее, как выглядела эта слобода в первые годы, вероятно, из-за последствий татарского набега

Время основания 
Подробное исследование переписей, челомбитных и др. документов прошлого позволило установить, что казацкая слобода Безлюдовка основана лишь в конце XVII века. 1681 год — дата первого упоминания. Самый древний исторический источник о населённом пункте — «судное дѣло» за 1681 год. Сведений о раннем существовании Безлюдовки не существует. Ничего о ней нет и в ранних переписях, такой, как перепись 1660 года. А межевые книги 1716 года дали отчетливо понять, что по состоянию на 1673 год Безлюдовки ещё не было..

Поэтому свои юбилеи поселок отмечает от 1681 года.

История 
На территории посёлка в урочищах Ващенков Бор и Коваленки обнаружены 9 поселений эпохи бронзы, 2 поселения скифского времени, 2 поселения салтовской культуры.

Поселение основали и населили казаки-черкасы.

Село являлось административным центром Безлюдовской волости Харьковского уезда Харьковской губернии Российской империи.

В 1861 году был построен Покровский храм.

Советская власть установлена в декабре 1917 года.

С июня по декабрь 1919 года Безлюдовка была под властью Белой армии под командованием Деникина и входила в состав Харьковскую область ВСЮР.

В 1920 году в Безлюдовке образован комитет незаможников (незаможных селян), а в 1923 — организована сельскохозяйственная артель «Огородник» (с 1931 года — имени Григория Петровского). В 1932 году созданы еще два колхоза — им. Второй пятилетки и им. Будённого.

Село пострадало от голода 1932—1933 годов.

Первая комсомольская организация создана в 1921 году, а первая партийная организация создана в 1936 году.

В 1920-1930-х годах Покровский храм был канонично православным и принадлежал Харьковской и Ахтырской епархии РПЦ; священником в 1932 году был Григоревич, Михаил Евгеньевич, 1872 г. рождения, диаконом Иванов, Дмитрий Григорьевич, 1870 г.р.
 
19 октября 1938 года село Безлюдовка отнесено к категории посёлков городского типа.

Существует предположение, что массовое захоронение жертв катынской трагедии может находиться в Безлюдовке.

В 1930-х годах было проложено шоссе Харьков-Змиёв в объезд Безлюдовки, которое позже пришло в упадок.

В передвоенное время в посёлке было 1129 дворов, церковь, шесть ветряных мельниц и сельсовет.

В годы войны 988 жителей посёлка воевали на фронтах в рядах Советской армии; из них погибли минимум 124 воина; 798 из них были награждены орденами и медалями СССР. Жители Безлюдовки советские воины И. Я. Подкопай и Р. И. Левицкий совершили подвиги и посмертно удостоены звания Герой Советского Союза. Их именами были названы улицы, школа (именем Подкопая) и пионерские отряды посёлка.

Дата освобождения Безлюдовки от оккупации вермахтом — 28 августа 1943 года. В посёлке над братскими могилами воинов Советской армии, погибших при освобождении посёлка, установлены два памятника, и один памятник погибшим односельчанам.

В 1966 году население составляло 8200 человек; в посёлке были две школы (средняя и восьмилетняя), 4 библиотеки, Дом культуры и больница.

В начале 1970-х годов крупнейшими предприятиями посёлка являлись имевший 4700 га угодий совхоз «Безлюдовский» овоще-молочного направления (созданный в 1964 году) и находившийся рядом песчаный карьер.

В 1976 году население составило 9650 человек.
 
В 1983 году писатель Юрий Герасименко написал о Безлюдовке повесть «Лесное озеро».

Согласно переписи населения в январе 1989 года численность населения составляла .

В годы СССР в городскую черту Харькова возле Безлюдовки были включены:
 железнодорожная платформа Безлюдовка,
 многочисленные отстойники;
 промзона;.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь карьероуправления, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации специализированного АТП-2002 и совхоза.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 9698 человек.

23 июня 2016 года в рамках «закона о декоммунизации» были переименованы следующие улицы, переулки и въезды:

Экономика 
 ОАО «Харьковское карьероуправление».
 АО «Монолит-Инком».
 ЗАО «Автобаза „Харьковводстрой“».
 2 песчаных карьера.

Объекты социальной сферы 
 Безлюдовский юридический лицей.
 Безлюдовский лицей.
 Три библиотеки.
 Больница.
 Детский сад.
 Историко-краеведческий музей.
 Супермаркет АТБ.

Транспорт 
В 3 км от посёлка находится железнодорожный о.п. Безлюдовка.

Через пгт проходят две интенсивные железнодорожные магистрали и автомобильная дорога R-78 Харьков-Змиёв.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов на площади. Похоронены более 250 воинов.
 Братская могила советских воинов перед поссоветом. Похоронены более 210 воинов.
 Братские могилы советских воинов на кладбище. Похоронены 30 воинов
 Немецкое кладбище под автостоянкой поселкового совета.
 Могила Героя Социалистического Труда Калиниченко Елизаветы Денисовны на кладбище.
 Могила жертвы Голодомора 1932—1933 годов на кладбище.

Языковая ситуация 
Родной язык по переписи 2001 года

Известные жители 
 Хейнц Таксвайлер — немецкий антифашист.
 Подкопай Иван Яковлевич — Герой Советского Союза.
 Левицкий Роман Иванович — Герой Советского Союза.
 Савельева Варвара Федоровна — Герой Социалистического Труда.
 Калиниченко Елизавета Денисовна — Герой Социалистического Труда.
 Сапеляк Степан Евстафьевич — поэт.
 Гусь Анатолий Никитович — Народный артист РСФСР.
  — украинский композитор, заслуженный деятель искусств Украины.

Религия 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ МП.
 Храм Святого Воскресения Господнего ПЦУ.
 Община «Святославичи» РУН-веры.
 Зал царства свидетелей Иеговы.
 Церковь евангельских христиан-баптистов.
 Община «Слово жизни» христианской евангельской церкови.

Галерея

Ссылки 

 Учетная карточка про посёлок Безлюдовка на сайте Верховной рады Украины
 
 Погода в Безлюдовке
 Книга про Безлюдовку «Лісове озеро»
 Книга о истории Безлюдовки
 сайт Безлюдовского рыболовного клуба

Примечания